In veel plaatsen, onder meer in Amsterdam, Apeldoorn, Bleiswijk, Elburg, Den Haag, Haarlem, Hilversum en Maasdijk zijn straten genoemd naar de achttiende-eeuwse zeeofficier Jan Hendrik van Kinsbergen. 

Van Kinsbergenstraat (Amsterdam)
Van Kinsbergenstraat (Den Haag)
Van Kinsbergenstraat (Eindhoven)
Van Kinsbergenstraat (Elburg)